Хаджиабад:

 Хаджиабад — город в южной части Ирана, в остане Хормозган.
 Хаджиабад — село в Иране, в остане Альборз.
 Хаджиабад — город на юге Ирана, в остане Фарс.
 Хаджиабад — шахрестан в составе иранского остана Хормозган.